Helanthium är ett släkte av svaltingväxter. Helanthium ingår i familjen svaltingväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Svaltingväxter
Helanthium